Paananen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Adiel Paananen (1897-1968), fondeur finlandais
 (né en 1993), joueur finlandais de football
Hannu Paananen (né en 1945), joueur finlandais de basket-ball
 (1927-2014), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois